Ursula von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Ursula von Sachsen-Lauenburg (1552/53–1620), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Dannenberg

siehe auch:
 Elisabeth Ursula von Braunschweig-Lüneburg (1539–1586), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Gräfin von Schaumburg
 Sibylle Ursula von Braunschweig-Wolfenbüttel (1629–1671), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat ab 1663 Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg